Шарлевуа — культурный и природный регион, расположенный в Квебеке, на северном берегу реки Святого Лаврентия, а также в области Лаврентийских гор Канадского щита. Регион был объявлен Всемирным биосферным заповедником решением ЮНЕСКО в 1989 году.

История 
Регион был назван в честь Пьера Франсуа-Ксавье де Шарлевуа, французского иезуита, исследователя и историка, который путешествовал по региону в XVIII веке. Посёлок Ла Мальбе был первым курортом в Канаде. В начале 1760 года шотландские дворяне Малкольм Фрейзер и Джон Наим принимали «туристов» в своих усадьбах.

На протяжении большей части своей истории, Шарлевуа был местом для дачных посёлков для состоятельных американцев, среди которых был Президент Уильям Говард Тафт.

География 

С административной точки зрения, «Шарлевуа» не является самостоятельной единицей, а состоит из региональных муниципалитетов Шарлевуа-Эст и Шарлевуа.

Среди местных достопримечательностей:
 Бэ-Сен-Поль, важный центр искусств
 Ле-Домэн-Форже: музыкальный фестиваль и академия
 Остров Иль-о-Кудр
 Парк-де-Гран-Жарден
 Поместье Ришельё и казино Шарлевуа
 фьорд реки Сагеней
 Школьное управление Шарлевуа
 музей Шарлевуа

Естественная история 

Рельеф этого региона претерпел существенные изменения в результате падения метеорита 350 млн лет назад, с образованием кратера Шарлевуа.

Впоследствии ландшафт изменился под воздействием оледенения. Произошло несколько крупных землетрясений в этом регионе:
 5 февраля 1663 г., с эпицентром к югу от Ла-Мальбе.
 6 декабря 1791, с эпицентром вблизи Бэ-Сен-Поль
 17 октября 1860, с эпицентром под рекой Святого Лаврентия
 20 октября 1870 года, с эпицентром вблизи Бэ-Сен-Поль
 28 февраля 1925 года, с эпицентром под рекой Святого Лаврентия.

См. также 
 Список регионов Квебека

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт туризма Шарлевуа
 Биосферный заповедник Шарлевуа, Канада
 ЮНЕСКО — Биосферный заповедник Шарлевуа

Биосферные резерваты Канады